Второй Кубок Центральной Европы по футболу проходил с 22 февраля 1931 года по 28 октября 1932 года. В турнире участвовало 5 команд, которые соревновались между собой, проводя с друг другом по две игры, дома и в гостях. Победителем турнира стала Австрия.

Матчи

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ЦЕМК 1931-1932 на rsssf.com

1931